Татья́на Никола́евна Куку́шкина (род. 4 ноября 1971 года) — советская, российская конькобежка. Участница чемпионата России по конькобежному спорту в классическом многоборье (1992). Самое удачное выступление Кукушкиной в её спортивной карьере было на международных соревнованиях на призы имени С. М. Кирова в 1992 году, где в общем зачёте она заняла 15-е место.

Чемпионаты России

Международные соревнования

Ссылка 
 Информация о Татьяне Кукшкиной на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы России
Родившиеся 4 ноября
Родившиеся в 1971 году